Coalición Europea fue el nombre que adoptaron dos coaliciones electorales formadas en España para presentarse a sendas elecciones al Parlamento Europeo:
 Coalición Europea, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1999;
 Coalición Europea, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.

También puede referirse a 
 Coalición por Europa, una candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.